Премьер-лига сезона 2017/18 — 26-й розыгрыш в истории Премьер-лиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии, основанной в 1992 году клубами Первого дивизиона Футбольной лиги.

Сезон начался 11 августа 2017 года и завершился 13 мая 2018 года.

Чемпионом стал «Манчестер Сити», гарантировавший победу в турнире 15 апреля 2018 года после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвич Альбион».

Новыми участниками турнира стали «Ньюкасл Юнайтед», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Хаддерсфилд Таун».

По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Суонси Сити», «Вест Бромвич Альбион» и «Сток Сити».

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
«Брайтон энд Хоув Альбион» впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу по результатам выступления в Чемпионшипе. Вторым клубом, вышедшим в Премьер-лигу, стал «Ньюкасл Юнайтед».  Третий клуб, который вышел в Премьер-лигу из Чемпионшипа, определился после плей-офф между командами, занявшими с 3-е по 6-е место в Чемпионшипе: им стал «Хаддерсфилд Таун».

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2017/18 принимают участие 5 клубов из Лондона, по два клуба представляют Манчестер и Ливерпуль.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики 

Примечания
4 Футболист забил 4 мяча.

Сухие матчи

Дисциплинарные показатели

Игроки 

 Наибольшее количество жёлтых карточек: 11
  Ориоль Ромеу (Саутгемптон)
 Наибольшее количество красных карточек: 2
  Вилфред Ндиди (Лестер Сити)
  Джонджо Шелви (Ньюкасл Юнайтед)

Клубы 

 Наибольшее количество жёлтых карточек: 73
 Вест Бромвич Альбион
 Вест Хэм Юнайтед
 Наибольшее количество красных карточек: 5
 Лестер Сити

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Команда года по версии ПФА 
В символическую «команду года» по версии ПФА вошли следующие игроки:
Вратарь: Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед)
Защитники: Кайл Уокер (Манчестер Сити), Николас Отаменди (Манчестер Сити), Ян Вертонген (Тоттенхэм Хотспур), Маркос Алонсо (Челси)
Полузащитники: Давид Сильва (Манчестер Сити), Кристиан Эриксен (Тоттенхэм Хотспур), Кевин Де Брёйне (Манчестер Сити)
Нападающие: Мохаммед Салах (Ливерпуль), Гарри Кейн (Тоттенхэм Хотспур), Серхио Агуэро (Манчестер Сити)

Игрок года по версии футболистов ПФА 
Награду «Игрок года по версии футболистов ПФА» получил Мохаммед Салах.

Молодой игрок года по версии ПФА 
Награду «Молодой игрок года по версии ПФА» получил Лерой Сане.

Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов 
Награду «Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов» получил Мохаммед Салах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2017/2018
Англия
Премьер-лига